

Musica 
 Seventeen – boy band K-pop
 Seventeen – nome utilizzato dal gruppo musicale polacco Sixteen fra il 1999 e il 2000
 Seventeen – singolo dei Winger del 1988
 Seventeen – singolo del gruppo Jet del 2009, estratto dall'album Shaka Rock.
 Seventeen – album di Ralf Mackenbach del 2012

Cinema 
 Seventeen – film muto del 1916 di Robert G. Vignola
 Seventeen – film del 1940 di Louis King
 Seventeen – documentario del 1985 di Joel Demott e Jeff Kreines

Editoria 
 Seventeen – rivista per teenager pubblicata negli Stati Uniti.

Letteratura 
 Seventeen – romanzo di Kenzaburō Ōe del 1961

Televisione 
 Seventeen – film per la TV del 1994 diretto da Sandra Goldbacher